Wilhelmine af Preussen eller Vilhelmine af Preussen kan henvise til

 Vilhelmine af Preussen (1751-1820) - preussisk prinsesse
 Wilhelmine af Preussen (1774-1837) - dronning til De forenede Nederlande